Джеймс Гейки:
 Гейки, Джеймс Стюарт (1812—1884) — шотландский музыкант:
 Гейки, Джеймс Мердок (1839—1915) — шотландский геолог.